Zřízení může být:
 státní zřízení

historie
 Vladislavské zřízení zemské
 Obnovené zřízení zemské
 Zemské zřízení Těšínského knížectví
 Prozatímní státní zřízení

Externí odkazy